Pápai ist der Familienname folgender Personen:
 Joci Pápai (* 1981), roma-ungarischer Sänger
 Lajos Pápai (* 1940), ungarischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Győr
 Márton Pápai (* 1995), ungarischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Georg Papai, (* 1973), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Papai, numidischer Eisenhandwerker